Чёртово (; Шайтанколь) — озеро, расположенное в пяти километрах к западу от города Каркаралинска в Казахстане.

География 
Питание озера снеговое.

Озеро окружено полуразрушенными гранитными скалами типа «слоёный пирог», поросшими сосновым лесом.

Легенды 
Про озеро рассказывают множество легенд. Говорят, что у него некоторые видели шайтанов, загадочного старика и другие видения.

По воспоминаниям местных жителей в 1905 году архиерей Михаил установил по просьбе местных жителей на западном берегу Чёртова озера крест и переименовал озеро в Святое. Через некоторое время крест исчез, и озеро опять стало называться Чёртовым. Рассказывают, что крест кто-то сбросил в воду, где он находится до сих пор.

Примечания

Литература 
 

Озёра Каркаралинского района
Городские легенды
Каркаралинск